De  FA Community Shield 2010 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 88e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen. 

De wedstrijd werd gespeeld in het Wembley Stadium te Londen op 8 augustus 2010, zoals het voorgaande seizoen door Manchester United en Chelsea. Echter waren dit seizoen de kaarten anders geschud. Chelsea had de Premier League én de FA Cup gewonnen, Manchester United was in de Premier League als tweede geëindigd. In 2009 werd Manchester United kampioen en won Chelsea de beker. Manchester United won de supercup met 1–3. Edwin van der Sar stond onder lat bij United en Jeffrey Bruma kreeg tien speelminuten bij Chelsea. Patrick van Aanholt bleef bij The Blues negentig minuten aan de bank gekluisterd.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2009/10
 Finale FA Cup 2010
 Finale League Cup 2010

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2010